Харахи — село в Хунзахском районе республики Дагестан.

Образует сельское поселение село Харахи как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено на Хунзахском плато.

Население

Известные уроженцы 
 Гаджиев, Гейдар Маликович — Герой Российской Федерации.

Примечания 

Населённые пункты Хунзахского района
Муниципальные образования Хунзахского района
Сельские поселения Дагестана